Москале́ц — имя собственное; распространено в виде фамилий.

 Москалец, Александр Петрович (род. 1947) — депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
 Москалец, Галина Васильевна (свои произведения подписывает как Пагутяк Галина; род. 1958) — украинская писательница.
 Москалец, Константин Вильевич (род. 1963) — поэт, прозаик, переводчик, литературный критик, музыкант.
 Москалец, Константин Фёдорович (1906—1983) — украинский советский партийный деятель, депутат Верховного Совета УССР 3—5-го созывов.
 Москалец, Светлана Владимировна (род. 1969) — российская легкоатлетка.